Palazzo Raggio – palazzo di Genova, situato in via Balbi 6
 Palazzo Cicala-Raggio – palazzo di Genova, situato in vico Scuole Pie 1
 Palazzo Guidi Raggio – palazzo di Firenze